Юо́зас Жла́бис-Жя́нге (; 2 мая 1899, деревня Гимбучяй, ныне Ионишкский район — 9 сентября 1992, Каунас) — литовский писатель и поэт.

Биография 
Юозас Жлабис родился в деревне Гимубчяй. С родителями переехал в Жагаре. Учился в Жагаре в прогимназии. В 1919 году вступил в кавалерийский полк в Каунасе. Окончил военное училище в Каунаса в 1921 году. Служил в гусарском полку «Железный волк». Принимал участие в военном государственном перевороте 17 декабря 1926 года. 

Посещал лекции в каунасском Литовском университете. С 1934 года занимался журналистикой. Пользовался псевдонимом Юозас Жянге.

Во время Второй мировой войны сотрудничал в литовской печати, заведовал отделом культуры в газетах  и . За сотрудничество в контролируемой немецкими оккупационными властями печати в 1945 году был арестован. Заключение отбывал в Воркуте. В Литву вернулся в 1958 году. Работал неофициально, иногда писал научные статьи и стихи, сотрудничал в редакции «Малой литовской советской энциклопедии». 

В конце 1980-х — начале 1990-х годах, когда в Литве равернулось движение за восстановление независимости, стал пользоваться общественным вниманием. В 1990 году был принят в члены Союза писателей Литвы. Стал получать персональную пенсию. В 1992 году ему было присвоено звание полковника-лейтенанта в отставке Литовской армии. 

Умер в Каунасе, похоронен в Жагаре.

Литературная деятельность 
Участвовал в литовском авангардистском движении «четырёхветровцев» во главе с Казисом Бинкисом. Издал травестийную «нервную поэму»  (1930), отсылающую к классической поэме Антанаса Баранаускаса «Аникшчяйский бор». Выпустил сборник рассказов  (1940).

Издания 
 Pavasarių gramatikos: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1992.

Примечания

Ссылки 
 
 

Поэты Литвы
Литовские поэты
Писатели Литвы
Литовские писатели
Похороненные в Ионишкском районе
Члены Союза писателей Литвы